Bernac est un archétype gaulois, basé sur un emploi ancien du suffixe localisant *-āko (> gallo-roman *-ACU), précédé d'un élément Bren- / Brin- « fange » [?]. Il correspond aux formes d'oïl du type .

Toponyme 
 Bernac, commune française de la Charente
 Bernac, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Loubès-Bernac
 Bernac, commune française du Tarn

Patronyme 
 Pierre Bernac, chanteur classique, grand interprète de Francis Poulenc

Voir aussi 
 Bernac-Debat, commune française des Hautes-Pyrénées
 Bernac-Dessus, commune française des Hautes-Pyrénées
 Loubès-Bernac, commune française de Lot-et-Garonne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France